Mohammed II peut désigner :

 Mehmed II (°1432 – †1481), « le Conquérant », sultan de l'Empire ottoman.
 Mohammed II, roi du Maroc de 1736 à 1738.
 Ala ad-Din Muhammad, souverain de la dynastie des Khwârezm-Shahs de 1200 à 1220.
 Muhammad II de Cordoue, quatrième calife de Cordoue, de la dynastie des Omeyyades en Al-Andalus. 
 Mohammed II d'Ifriqiya († 875), huitième émir des Aghlabides en Ifriqiya de 864 à 875. 
 Mohammed Bey (°1811 - †1859), onzième souverain de la dynastie des Husseinites et roi de Tunisie. 
 Mohammed II des Maldives, sultan des Maldives de 1467 à 1481. 
 Mahmud II de Bagdad († 1131), grand Seldjoukide, autoproclamé sultan de Bagdad. 
 Mehmed II de Kerman (°1041 – †1187), souverain Seldjoukide de Kerman, de 1183 à 1187.
 Mohammed II al-Faqih (1235 -- 1302), deuxième émir nasride de Grenade de 1273 à 1302.